Кадр: многозначный термин.

 Кадр — понятие в фотографии, кино и на телевидении, обозначающее отображаемый фрагмент действительности, ограниченный картинной плоскостью.
 Монтажный кадр — основная производственная единица в кинематографе и на телевидении, представляющая собой отрезок киноплёнки или часть видеоряда между двумя монтажными склейками или от момента запуска камеры до её остановки.
 Кадрик — одно отдельное неподвижное изображение на киноплёнке.
 Кадр (телекоммуникации) — фрагмент данных сетевого протокола канального уровня модели OSI, передаваемый по линии связи.
 Кадр (военное дело) — мирный уменьшенный состав отдельных частей войск (от 1/4—1/5 состава военного времени). Кадровая система военной организации предполагает содержание в мирное время всех элементов вооружённых сил, которые развёртываются во время войны по готовым планам мобилизации.
 «Кадр» — студия дубляжа фильмов (мультипликационный сериал «Русалочка»).
 «Кадр» — название семейства советских профессиональных видеомагнитофонов производства НЗТМ. (например, «Кадр-103СЦ»).
 «Кадр» — фантастический фильм 2014 года.
 Кадр (молодёжный сленг) — интересный человек.

См. также 
 KADR — одна из крупнейших польских киностудий, государственное учреждение культуры.
 Фрейм (значения)
  — многозначный термин.

Примечания

Литература